2 miejscowości w Polsce: 
 Rykaczewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów 
 Rykaczewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Korycin